Il doppio del torneo di tennis Pattaya Women's Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Li Ting e Sun Tiantian che hanno battuto in finale Wynne Prakusya e Angelique Widjaja 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Wynne Prakusya /  Angelique Widjaja (finale)
 Trudi Musgrave /  Abigail Spears (quarti di finale)

 Li Ting /  Sun Tiantian (campionesse)
 Yan Zi /  Zheng Jie (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 2003